Евге́ний Аксёнов:
 Аксёнов, Евгений Владимирович (род. 1976) — российский актёр.
 Аксёнов, Евгений Николаевич (1924—2014) — японский врач и хирург.
 Аксёнов, Евгений Петрович (1933—1995) — советский и российский астроном.
 Аксёнов, Евгений Сергеевич (род. 1936) — русский дирижёр, профессор.